Яры́гина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Ярыгина, Антонина Васильевна (1908—?) — советская украинская балерина, балетмейстер и педагог.
 Ярыгина, Оксана Александровна (род. 1972) — узбекская и российская легкоатлетка, метательница копья.
 Ярыгина, Татьяна Владимировна (род. 1953) — депутат Государственной думы первого, второго и третьего созывов (1994—2003), член фракции «Яблоко».